Пунтерос има више значења:

 Пунтерос (Окампо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Пунтерос, Сан Хосе де Пунтерос (Салинас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику